Die USL W-League 1996 war die zweite Saison der von der United Soccer League ausgetragenen zweitklassigen Frauenfußball-Liga. Titelverteidiger waren die Long Island Lady Riders und Meister wurde Maryland Pride. Auch in dieser Saison gab es mit den Lehigh Valley Cougars ein neues Team was die Regular Season nicht überstand und schon nach drei Spielen aufgelöst wurde. Die Southern California Nitemares wurden dann noch kurz nach der Saison aufgelöst.

Modus 
Im Gegensatz zur Vorsaison wurden viele Extra-Regeln zurückgenommen und die normale 3-Punkte-Regel bei einem Sieg angewandt. Es gab jedoch immer noch kein Unentschieden, womit jeder Gewinner spätestens durch ein Elfmeterschießen entschieden wurde. Derer gab es nun jedoch nur noch einen Punkt für den Sieger. Aus den drei Divisionen in der Vorsaison wurden nun zudem drei Regionen gemacht.

Mannschaften 
Als neue Teams kamen die Rochester Ravens, die New Jersey Wildcats, die Alabama Angels und die Lehigh Valley Cougars in der East Region. Dallas Lightning, die Chicago Cobras, Cleveland Eclipse, Madison Freeze und Buffalo FFillies in der Central Region. Sowie die Denver Diamonds, die Silicon Valley Red Devils und die NorCal Shockwaves in der West Region.

Zudem wurde aus Boston Tornado die Boston Renegades und aus den Baltimore Lady Bays wurde Maryland Pride.

Tabelle

East Region

Central Region

West Region

Playoffs

1. Runde 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 

 Statistiken bei rsssf.com

2009
Fußballsaison 1996